Флаг муниципального образования Апшеро́нский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 1 марта 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2284.

Описание 
«Флаг Апшеронского района представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба: отходящий от верхнего края голубой треугольник, недостающий вершиной до нижнего края на 1/30 ширины полотнища, имеющий зубчатые стороны с тройным белым-голубым-белым контуром и поверх треугольника — жёлтый летящий орёл».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба района.

Апшеронский район располагается в зоне отрогов Главного Кавказского хребта и отличается богатой, разнообразной живописной природой. Большая часть района покрыта лесами; здесь много заповедных мест. Зелёный цвет поля — символ здоровья, природы, жизненного роста. Голубой зубчатый треугольник с белой каймой показывает неповторимый рельеф территории района, на которой находятся уникальные пещеры, в том числе и карстовые; Гуамское ущелье глубиной до 400 метров, по которому протекает река Курджипс.

Белая (серебряная) кайма треугольника наряду с рекой Курджипс показывает запасы целебных минеральных вод, на базе которых работают водолечебницы.

Летящий орёл — символизирует богатую фауну района, а также храбрость, веру и величие, а его направление полёта и распростёртые крылья — стремление вперёд, в будущее, способность преодолевать трудности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мира, искренности, духовного совершенства.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, безупречности, чистого воздуха.

История 
Первый флаг муниципального образования Апшеронский район был утверждён 8 сентября 2005 года решением Совета муниципального образования Апшеронский район № 91.

Авторский коллектив флага тот же, что и у ныне действующего флага.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разбитое на две части левой серебряной зубчатой перевязью, имеющей три внутренних лазоревых (синих, голубых) каймы.

Верхняя правая часть полотнища лазоревого цвета обременена летящим орлом с воздетыми крыльями золотого цвета. Нижняя левая часть полотнища зелёного (изумрудного) цвета обременена ветвью дуба с тремя желудями золотого цвета».

Обоснование символики 
Апшеронский район располагается в зоне отрогов Главного Кавказского хребта и отличается богатой, разнообразной живописной природой. Большая часть района покрыта лесами; здесь много заповедных мест. Изображенная во флаге ветвь кавказского дуба олицетворяет природное своеобразие района. Символику ветви усиливает зелёный цвет поля — символ здоровья, природы, жизненного роста. Серебряная зубчатая перевязь с тремя внутренними лазоревыми каймами показывает неповторимый рельеф территории района, по которой протекают три основные реки — Пшиш, Пшеха и Курджипс, в том числе говорит о Гуамском ущелье, глубиной до 400 метров.

Три голубых каймы символизируют три горных реки — Пшеху, Пшиш и Курджипс, а также запасы целебных минеральных вод, на базе которых работают водолечебницы.

Летящий орёл символизирует богатую фауну района, а также храбрость, веру и величие, а его направление полета и распростертые крылья — стремление вперед, в будущее, способность преодолевать трудности.

Серебро в геральдике — символ чистоты, мира, искренности, духовного совершенства.

Лазурь (синий, голубой цвет) — символ чести, благородства, безупречности, чистого воздуха.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением орла